

Rues
 Rue de Longchamp (Paris)

 Rue de Longchamp (Neuilly-sur-Seine)